Ахмед Даук (; , Бейрут, Османская империя — 24 августа 1979, Бейрут, Ливан) — ливанский государственный деятель, премьер-министр Ливана (1941—1942 и 1960).

Биография 

Родился в обеспеченной семье, занимавшейся индустриальным и коммерческим бизнесом, а также благотворительностью. Получив образование во французских школах Бейрута, отправился во Францию. где в 1914 г. окончил Национальную школу искусств и ремесел Экс-ан-Прованса.

 1915—1919 гг. — инженера в государственной сахарной корпорации Египта,
 1919—1920 гг. — технический эксперт короля Хиджаза Хусейна I по вопросам гидравлического оборудования и добыче полезных ископаемых,
 1920—1927 гг. — судебный эксперт в Ливане,
 1926—1941 гг. — советник в Бейруте и Алее.

Являлся владельцем нескольких банков, сельскохозяйственных, промышленных компаний и бизснес-структур в сфере недвижимости.

Занимал ведущие должности в правительстве страны:
 
 1941 г. — заместитель министра, министр по общественным работам, министр почт и телеграфа,
 1941—1942 гг. — премьер-министр Французского Ливана,
 1943 г. — президент Национального Конгресса,
 1944—1958 гг. — посол во Франции и в Испании,
 май-август 1960 г. — премьер-министр Ливана.

Затем работал директором Банка промышленных предприятий, недвижимости и телекоммуникаций (Ogero).

Награды и звания 

 Почетный полковник армии Хиджаза
 Большой крест ордена Почетного легиона (Франция)
 Золотая медаль города Парижа
 Большой крест ордена Христа (Португалия).
 Большой крест ордена Гражданских заслуг (Испания)
 Кавалер ордена Святого Карла (Монако)
 Кавалер ордена Нахда (Хиджаз)
 Кавалер ордена Омейядов (Сирия).
 Кавалер ордена Кедра (Ливан).
 Медаль Королевы Елизаветы (Великобритания).

Источники 

http://www.rulers.org/indexd1.html

Премьер-министры Ливана
Послы Ливана в Испании
Послы Ливана во Франции